

Kanada
Charlotte megye (Új-Brunswick)

USA
Charlotte megye (Florida)
Charlotte megye (Virginia)